Яков Иванович Лабзин (1827—1891) — русский купец-благотворитель. С 1849 года возглавлял платочную мануфактуру в г. Павловском Посаде Богородского уезда. Компаньон прав. Василия Грязнова.

Благодаря ему и его сестрам в Павловском Посаде была устроена женская община, которая со временем была преобразована в Покровско-Васильевский монастырь.

Ссылки 
 Покровско-Васильевский монастырь
 Сайт Покровско-Васильевского монастыря
 Сайт Павловопосадской платочной мануфактуры